Шаланкон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Шаланкон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром